Soci, que té accions en una societat, membre d'un club o associació
 Soci, associat a un o uns altres
 Soci (plural llatí socii), aliat romà a Itàlia